De Beker van Finland 2011 (Fins: Suomen Cup) was de 57ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi begon op 6 januari met de eerste ronde en eindigde op 24 september met de finale in het Sonerastadion in Helsinki. HJK Helsinki plaatste zich als winnaar voor de tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Uitslagen

Eerste ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 6 en 29 januari.

Tweede ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 14 januari en 14 februari.

Derde ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 6 en 28 februari.

Vierde ronde 
De wedstrijden werden gespeeld tussen 26 februari en 21 maart.

Vijfde ronde 
De wedstrijden werden van 20 maart tot en met 2 april gespeeld. AC Oulu, FC Haka Valkeakoski, IFK Mariehamn, MyPa-47 Anjalankoski, Rovaniemi PS en VPS Vaasa stroomden deze ronde in.

Zesde ronde 
De wedstrijden werden van 8 tot en met 13 april gespeeld. FF Jaro, Inter Turku, Kuopio PS en Turku PS stroomden deze ronde in.

Zevende ronde 
De wedstrijden werden van 15 tot en met 23 april gespeeld. HJK Helsinki, FC Honka Espoo, JJK Jyväskylä en Tampere United stroomden deze ronde in.

Schema

Kwartfinale 
De wedstrijden vonden op 28 en 29 april plaats.

Halve finale 
De wedstrijden vonden op 26 mei plaats.

Finale

Zie ook
Veikkausliiga 2011
Fins voetbalelftal in 2011

2011
Finland